Елітсерія з хокею 2012—2013 () — 38-й сезон Елітсерії. Чемпіонат стартував 13 вересня 2012, а фінішував 18 квітня 2013.

Кваліфікація

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Найкращі воротарі (кваліфікація)

Плей-оф

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Найкращі воротарі (плей-оф)

Джерела  
 Офіційний сайт ліги 
 Архів  

2013
Швеція
Швеція
2012 у шведському спорті
2013 у шведському спорті